Hankovce ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Bardejov, siehe Hankovce (Bardejov)
 einer Ortschaft im Okres Humenné, siehe Hankovce (Humenné)

Beide Orte liegen im Prešovský kraj.